În economie, serviciul este o activitate economică prin care se produce un schimb de valoare fără a implica transformarea materiei.

Legături externe

Termeni economici
Marketing